Fast erwachsen bezeichnet:

 eine Zeichentrickserie, siehe All Grown Up – Fast erwachsen
 einen Pixar-Kurzfilm aus dem Jahr 2021 (Originaltitel: Twenty Something), siehe Fast erwachsen (2021)